Мадрид:

Топоним 
 Мадрид — столица Испании. Крупнейший экономический, политический и культурный центр страны.
 Мадрид — автономное сообщество в центре Испании.

Фамилия 
 Мадрид, Мигель де ла (1934—2012) — 32-й президент Мексики (1982—1988).
 Мадрид, Хуан (род. 1947) — испанский писатель, журналист и сценарист.
 Риба Мадрид, Пере (род. 1988) — испанский профессиональный теннисист.

Другое 
 Мадрид — недействующий отель в Екатеринбурге.
 Реал Мадрид — название футбольного и баскетбольного клубов.